Э́нтони Бойл (, 8 июня 1994 года, Белфаст, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, получивший известность после исполнения роли Скорпиуса Малфоя (сына Драко Малфоя) в двухчастной пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в театре Палас в лондонском Вест-Энде.

Игра Бойла заслужила особую похвалу критиков. За своё исполнение в 2017 году он получил высшую театральную награду Лондона Премию Лоренса Оливье, обойдя более опытных коллег Рейфа Сполла и Фредди Фокса, и в 2018 году — номинацию на американскую театральную премию Тони.

В мае 2019 году на широкий экран вышел фильм Доме Карукоски «Толкин», в котором Бойл сыграл роль близкого друга писателя Джеффри Смита.

Примечания 

Киноактёры Великобритании